Theo Wittmann, né le  à Bonaduz en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Carrière internationale 
Il représenta la Suisse au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || HC Coire || LNB
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1987-1988 || HC Coire || LNB
|| 33 || 9 || 3 || 12 || 18 || || || || || 
|-
| 1988-1989 || HC Coire || LNB
|| 31 || 5 || 5 || 10 || 18 || 10 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 1989-1990 || HC Coire || LNB
|| 36 || 29 || 23 || 52 || 31 || 10 || 6 || 4 || 10 || 12
|-
| 1990-1991 || HC Coire || LNB
|| 35 || 21 || 29 || 50 || 22 || 10 || 12 || 7 || 19 || 4
|-
| 1991-1992 || HC Coire || LNA
|| 31 || 7 || 14 || 21 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1992-1993 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 30 || 4 || 15 || 19 || 16 || 9 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1993-1994 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 35 || 13 || 23 || 36 || 12 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 1994-1995 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 34 || 16 || 18 || 34 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1995-1996 || HC Ambrì-Piotta  || LNA
|| 36 || 13 || 20 || 33 || 6 || 7 || 2 || 1|| 3 || 0
|-
| 1996-1997 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 41 || 10 || 17 || 27 || 6 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 13 || 3 || 0 || 3 || 2 || 13 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 42 || 4 || 15 || 19 || 12 || 14 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1999-2000 || HC Coire || LNB
|| 32 || 18 || 23 || 41 || 6 || 13 || 3 || 5 || 8 || 6
|-
| 2000-2001 || HC Coire || LNA
|| 35 || 9 || 13 || 22 || 6 || 12 || 5 || 2 || 7 || 0
|-
| 2001-2002 || HC Coire || LNA
|| 15 || 3 || 3 || 6 || 2 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Genève-Servette HC || LNA
|| 40 || 3 || 7 || 10 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 33 || 2 || 1 || 3 || 6 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2

|385||87||146||233||98||76||11||9||20||16

|168||82||83||165||95||43||23||17||40||26

Notes et références 

Naissance en juin 1969
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Naissance dans le canton des Grisons
Sportif grison
Attaquant de hockey sur glace